Il singolare del torneo di tennis Circuito Femenil Mérida 3 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Allie Kiick che ha battuto in finale Ajla Tomljanović 3-6, 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Ajla Tomljanović (finale)
 Florencia Molinero (primo turno)
 Allie Kiick (Campionessa)
 Chieh-Yu Hsu (secondo turno)

 Dia Evtimova (quarti di finale)
 Marina Mel'nikova (primo turno)
 Vanesa Furlanetto (primo turno)
 Clothilde De Bernardi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Circuito Femenil Mérida 2013